Kreta – wyspa w Grecji
 Kreta – administracja w Grecji
 Kreta – region w Grecji
 Kreta – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen
 Kreta – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wraca

Zobacz też 
 Region Kreta